Pionierkaserne ist der Name folgender Kasernen:

 Pionierkaserne (Magdeburg), Kaserne in Magdeburg
 Pionier-Kaserne (Metternich), Kaserne in Koblenz
 Pionierkaserne auf der Schanz, Kaserne in Ingolstadt
 Pionier-Kaserne in Mittenwald, seit 1995 Karwendel-Kaserne

Siehe auch:

Pioneer-Kaserne, Kaserne in Hanau